Saint steht für:
 Heilige (siehe auch Sankt)
 Saint (Name), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Saint (Film), niederländischer Horrorfilm
 Saint-Trias, kombiniertes Auftreten der Krankheiten Hiatushernie, Cholelithiasis und Dickdarmdivertikulose

Orte
 Saint-Josse, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Le Saint, Gemeinde im französischen Département Morbihan

SAINT steht für:
 Samaritan International, europäischer Hilfs- und Wohlfahrts-Verband

Siehe auch:
 Sainte
 Sains

Abkürzung